Onder de Linden (Arnhem), een buurt in Klarendal
 Onder de Linden (Deventer), een straatnaam in Deventer
 Onder de Linden (Rekem), een straat in Oud-Rekem
 Onder de linden, een monumentale boerderij in Valthermond

Zie ook:
 Unter den Linden, een laan in Berlijn